

Geografia 
 Selçuk – comune della Turchia nella provincia di Smirne

Persone 
 İlhan Selçuk – giornalista e scrittore turco
 Melih Selçuk – attore turco
 Turhan Selçuk – disegnatore turco